Nagahama se poate referi la:

 Municipiul Nagahama, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 6655 Nagahama, un corp ceresc numit după municipiul Nagahama.